Les quatre batailles de la Seconde Guerre mondiale autour et dans la ville de Kharkov en URSS (aujourd'hui Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine) sont toutes connues comme la bataille de Kharkov :

 Les troupes de l'Axe prennent la ville le  lors de la première bataille de Kharkov, dans le cadre de l'opération Barbarossa ;
Les forces soviétiques contre-attaquent lors de la seconde bataille de Kharkov en  mais la  de Paulus les encercle et fait presque  ;
L'Armée rouge s'en empare après la bataille de Stalingrad en . Les unités panzers de la SS commandées par Erich von Manstein contre-attaquent lors de la troisième bataille de Kharkov et reprennent la ville un mois plus tard ;
 Finalement la ville est prise par les armées de la Garde lors de la quatrième bataille de Kharkov après la bataille de Koursk en .

Pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 :
 bataille de Kharkiv

Kharkov